Çay (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Çay (plaats), de hoofdplaats van het bovengenoemde district
Çay, de Turkse naam voor (Turkse) thee